Neferrenpet ist der Name mehrerer Altägypter:

Neferrenpet (Wesir, 19. Dynastie), ein Wesir in der 19. Dynastie
Neferrenpet (Wesir, 20. Dynastie), ein Wesir in der 20. Dynastie